В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Louisville 1971, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1971, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Розмарі Казалс 6-1, 4-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (Переможниця)
  Франсуаза Дюрр (півфінал)
  Розмарі Казалс (фінал)
  Керрі Мелвілл (півфінал)

 Джуді Тегарт-Далтон (1-ше коло)
 Гелен Гурлей (чвертьфінал)
 Леслі Гант (1-ше коло)
 Бетті Стеве (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Louisville